Spojení písmen L a A může mít různé významy:

LA 
 Louisiana, stát USA, LA se používá v adresách (příklad: Beauregard Parish Police Jury, PO Box 310, DeRidder, LA 70634)
 Los Angeles, americké velkoměsto na západním pobřeží USA v Kalifornii
 latinská zkratka z longitudo auris – délka ucha z zvířat
 zkratka stanice metra Ládví
 LA – kód ISO 3166-2 pro Laos
 AZ-LA – kód ISO 3166-2 pro město Lankaran

L.A. 
 L.A. (hudební skupina), česká hudební skupina

La 
 lanthan (z latinského Lanthanum) – chemický prvek
 slangové označení pro město Lanškroun
 lambert (jednotka), starší jednotka jasu

la 
 jedna ze solmizačních slabik
 člen určitý v románských jazycích (italština, francouzština)
 latina – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

l.a. 
 latinská zkratka pro lege artis – podle pravidel (na lékařských předpisech)

.la 
 .la – internetová doména nejvyššího řádu pro Laos

Externí odkazy 
 

Zkratky